U sezoni 1959./60. naslov rukometnog prvaka Jugoslavije je obranila momčad Borca iz Banje Luke.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 Omladinski rukometni klub "Partizan"  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

II. rang prvenstva

Hrvatska 
Završnica republičkog prvenstva igrana u Varaždinu uz sudjelovanje 4 momčadi.

 Izvori: 
  Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Kvalifikacije za republičko prvenstvo 

Južna regija 
Sudionici:
 Jugovinil Kaštel Gomilica
 Split
 Jedinstvo Zadar
 Izvori: 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici

 II. zonska liga Hrvatske 

 Izvori:  
 "Bjelovarski list"  
  "Bjelovarski list" br. 25/XIV 

 Prvenstvo Splitskog rukometnog podsaveza 

 Izvori: 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 

 Srbija 
Završnica republičkog prvenstva prvenstva 

Konačni poredak
 Dinamo Pančevo
 Partizan Beograd
 Vulkan Zrenjanin 
 Železničar Niš
<small> Izvori: 
<ref>[http://rkproleter.com/istorija/ RK Proleter Zrenjanin - povijest] , pristupljeno 24. listopada 2016.</ref> Proleter Zrenjanin
</small>

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982.; str. 81-83
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
  

1959-60